Шивон Фэ́ллон (; род. 13 мая 1961, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американская актриса, комедиантка и певица. На родине наиболее известна участием в музыкально-юмористической телепрограмме «Субботним вечером в прямом эфире» в 1991—1992 года.

Биография 
Начала свою актёрскую карьеру в 1989 году.

Личная жизнь 
Муж Шивон — Питер Хоган. У супругов трое детей: сын Питер и две дочери — Шинейд и Бернадетт.

Избранная фильмография

Награды и номинации 
 2001 — номинация на премию «Chlotrudis Awards» в категории «Лучшая актриса второго плана» («Танцующая в темноте»).
 2001 — номинация на премию «Robert Festival» в категории «Лучшая актриса второго плана» («Танцующая в темноте»).
 2015 — премия «Garden State Film Festival» в категории «Spirit of New Jersey».

Примечания

Ссылки 
 

Комики США
Женщины-комедианты
Выпускники Колледжа Ле-Мойн